Carlo Crivelli je lahko:
 Carlo Crivelli (kardinal)
 Carlo Crivelli (slikar)